La expresión hijo de Dios hace referencia a:

Religión
 Hijo de Dios, título y concepto religioso.
 Dios Hijo, segunda persona de la Santísima Trinidad.

Título romano
 Divi filius

Cultura
 Hijo de Dios (novela), del escritor estadounidense Cormac McCarthy.
 Hijo de Dios (película), drama bíblico, estrenada en 2014.